Элеоно́ра Кастильская (1307—1359, Кастрохерис) — инфанта Кастилии, королева Арагона, вторая жена Альфонсо IV, дочь Фердинанда IV. Была убита в 1359 году в замке Кастрохерис по приказу своего племянника Педро I Кастильского, сына ее брата, короля Альфонсо XI.

Ранние годы 
Элеонора была старшей дочерью Фердинанда IV Кастильского и его жены, королева Констанции Португальской, а также внучкой по отцовской линии короля Санчо IV Кастильского и его жены, королевы Марии де Молина. Дедом по матери был король Диниш I, а бабушкой — Святая Изабелла Португальская.

Элеонора родилась в 1307 году. В 4 года она была помолвлена с юным Хайме Арагонским, первенцем Хайме II, согласно договоренностям, достигнутым в Калатаюде в 1311 году между Фердинандом IV Кастильским и Хайме II. Параллельно был заключен брачный союз между Марией Арагонской, дочерью Хайме II, с Педро Кастильским, братом Фердинанда IV.

Когда ей было пять лет, в сентябре 1312 года, отец Элеоноры Фердинанд IV умер в городе Хаэн. Через год, в 1313 году, умерла и ее мать, королева Констанция. До тех пор, пока она не вышла замуж за сына Хайме II, инфанта Элеонора продолжали проживать в Кастилии и Леоне, под опекой своего брата, короля Альфонсо XI. Однако наследник арагонской короны, Хайме-младший, несмотря на помолвку с инфантой Элеонорой, стремился получить духовный сан и уйти в монастырь, это стремление одобрил папа римский Иоанн XXII, который поставил под сомнение легитимность помолвки, заключенной между младенцами. Отношения между стремившимся выполнить обязательства Хайме II и его сыном ухудшались: несмотря на положения Калатаюдского договора, инфант Хайме отказывался жениться. В итоге король вынудил сына участвовать в церемонии обручения в Гандесе.

18 октября 1319 года состоялось обручение между инфантом Хайме и Элеонорой Кастильской. Хайме отказался произносить обеты, и это за него сделал его отец. После свадебной церемонии и тяжелого разговора с отцом инфант Хайме тайно оседлал коня и бежал в монастырь Сан-Франсиско-де-Таррагона, отказавшись от своей жены, а в декабре 1319 года — и от своих прав на первородство и престол Арагона. Вскоре он вступил в орден госпитальеров в монастыре Санто-Доминго.

Брак с Альфонсо IV 
После отречения инфанта Хайме наследником престола был провозглашен его младший брат Альфонсо, будущий король Альфонсо IV. Отказ Хайме от брака мог вызвать серьезные дипломатические конфликты между кастильцами и арагонцами. Женить Альфонсо на Элеоноре мешал факт того, что Альфонсо уже был женат. Тем не менее, Хайме II передал королеве Марии де Молина сожаления по поводу действий своего сына, необъяснимых для него. Весной 1320 года инфанта Элеонора поселилась в городе Тортоса: это было средством предосторожности, так как ходили слухи, что Хайме-младший может пожелать вернуть себе жену и с ней трон. Элеонору перевозили из города в город — помимо Тортосы, она жила в Сарагосе, Калатаюде и Атеке, кроме того, некоторое время провела в аббатстве Санта-Мария-ла-Реаль-де-Лас-Уэльгас в Бургосе.

5 февраля 1329 года, для окончательного решения дипломатического вопроса с кастильцами, овдовевший Альфонсо Арагонский женился на Элеоноре в церкви Сан-Мигель-де-Тарасона. На свадебной церемонии присутствовал Альфонсо XI Кастильский, брат Элеоноры, инфанта Мария Арагонская, вдова рано умершего инфанта Педро Кастильского, и Хуан, Педро и Рамон Беренгер, сыновья Хайме II Арагонского. Альфонсо IV отдал своей новой жене город Уэска ​​и другие виллы и замки, принадлежавшие короне.

Брак помог улучшить отношения между Кастилией и Арагоном, возместив ущерб от нескольких несостоявшихся браков (так, инфанта Изабелла Кастильская, дочь Санчо IV и Марии де Молина, вернулась домой, так и не выйдя замуж за Хайме II). При этом у Альфонсо IV от первой жены, Терезы де Урхель, остались несколько детей, в том числе Педро, который после смерти Альфонсо IV стал королем Арагона под именем Педро IV.

Королева Элеонора убедила мужа согласится пойти на значительные территориальные уступки своим детям, рожденных от Альфонсо — Фернандо и Хуан. Им король, в обмен на отказ от права наследования престола, предоставил титулы (Фернандо стал маркизом Тортосы и Аликанте). Кроме того, король передал Фернандо города Хатива, Сагунто, Морелья Бурриана, расположенные в королевстве Валенсия. Однако из-за протестов, которые возникли в Валенсии, Альфонсо IV аннулирован последние бенефиции. Хуан также получил несколько бенефициев.

Эти пожертвования от Альфонсо IV привели в раздражение арагонскую знать, которая стала группироваться вокруг его наследника Педро. Часть знати была настроена в пользу королевы Элеоноры и ее двоих детей, а другие защищали претензии Педро и его братьев на земли и престол.

Изгнание и смерть 
После смерти Альфонсо IV в Барселона 24 января 1336 года королева Элеонора бежала в Кастилию, к брату Альфонсо XI, в сопровождении своих сыновей, Фернандо и Хуан, из-за страха перед преследованиями со стороны Педро IV. В своем завещании, составленном в монастыре Поблет в августе 1333 года, Альфонсо IV завещал Элеоноре драгоценности и подтвердил бенефиции их общим детям.

Педро IV организовал охоту на Элеонору и своих потенциальных конкурентов, для чего вступил в сговор с Педро I Кастильским. Хуан был убит в Бильбао в 1358 году по приказу своего кузена, короля Педро I. Через год, в 1359 году, сама Элеонора был убита в замке Кастрохерис, где она была заточена по приказу короля Педро I. Четыре года спустя, в 1363 году, в Бурриане был убит и Фернандо, по приказу своего брата, Педро IV.

Дети 
От первого брака с Хайме Арагонским детей не родилось. От второго брака с Альфонсо IV Элеонора родила двоих сыновей:
 Фернандо (1329—1363), маркиз Тортосы.
 Хуан (1330—1358).

Родословная 

</center>

Литература 
 Amics de la Seu Vella de Lleida (1989). Les despulles reials d’Alfons el Benigne, Elionor i l’infant Ferran retornen a la Seu Vella de Lleida. Día de la Seu Vella. Commemoració del 650 aniversari de la mort d’Alfons el Benigne. Lérida: Publicacions dels Amics de la Seu Vella de Lleida. ISBN 84-7856-028-9.
 Arco y Garay, Ricardo del (1945). Sepulcros de la Casa Real de Aragón. Madrid: Instituto Jerónimo Zurita. Consejo Superior de Investigaciones Científicas. OCLC 11818414.
 Benavides, Antonio (1860). Memorias de Don Fernando IV de Castilla. 2 tomos (1ª edición). Madrid: Imprenta de Don José Rodríguez. OCLC 743667836.
 Zurita, Jerónimo (2005). Anales de Aragón (1ª edición). Institución Fernando el Católico. ISBN 84-7820-823-2.

Бургундская династия (Кастилия)
Королевы Арагона
Супруги правителей XIV века
Графини Барселоны
Инфанты Кастилии (женщины)‎